Bussler är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl-Herman  Bussler (1918–1981), svensk direktör
 Ludwig Bussler (1838–1900), tysk musikvetare

Efternamn